Hendrik van Beieren (bisschop) (1487-1552), elect van Utrecht en bisschop van Freising en Worms
 Hendrik I van Beieren (919/922-955), hertog van Beieren en Lotharingen en markgraaf van Verona
 Hendrik II van Beieren (hertog) (951-995), 'de Twistzieke', hertog van Beieren en Karinthië en markgraaf van Verona
 Hendrik III van Beieren (940-989), 'de Jonge', hertog van Beieren en Karinthië en markgraaf van Verona
 Hendrik IV van Beieren = Hendrik II de Heilige (972/978-1024), koning/keizer van Duitsland en hertog van Beieren
 Hendrik V van Beieren = Hendrik I van Luxemburg (964-1026), graaf van Luxemburg en hertog van Beieren
 Hendrik VI van Beieren = keizer Hendrik III (1017-1056), 'de Vrome' of 'de Zwarte', koning/keizer van Duitsland en hertog van Beieren, Karinthië en Zwaben
 Hendrik VII van Beieren = Hendrik II van Luxemburg (990-1047), graaf van Luxemburg en hertog van Beieren
 Hendrik VIII van Beieren = keizer Hendrik IV (1050-1106), koning/keizer van Duitsland en hertog van Beieren
 Hendrik IX van Beieren = Hendrik de Zwarte (ca. 1075-1126), hertog van Beieren
 Hendrik X van Beieren = Hendrik de Trotse (ca. 1108-1139), hertog van Beieren en Saksen en markgraaf van Brunswijk
 Hendrik XI van Beieren = Hendrik II van Oostenrijk (1107-1177), 'Jasomirgott', markgraaf/hertog van Oostenrijk, hertog van Beieren en paltsgraaf aan de Rijn
 Hendrik XII van Beieren = Hendrik de Leeuw (1129-1195), hertog van Beieren en Saksen en markgraaf van Brunswijk
 Hendrik XIII van Beieren (1235-1290), hertog van Neder-Beieren
 Hendrik XIV van Beieren (1305-1339), 'de Oude', hertog van Neder-Beieren
 Hendrik XV van Beieren (1312-1333), 'de Natternberger', hertog van Neder-Beieren (samen met Hendrik XIV)
 Hendrik XVI van Beieren (ca. 1386-1450). 'de Rijke', hertog van Beieren-Landshut
 prins Hendrik van Beieren (1884-1916), zoon van Arnulf van Beieren en Therese van Liechtenstein